Fleetline bezeichnet
 Daimler Fleetline
 Chevrolet Fleetline